Észtország
Elva, város Észtországban, Tartu megyében

 Olaszország
Elva, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében